Кушбеги:
 Кушбеги () — титул главного визиря или своего рода премьер-министр в Бухарском эмирате.
 Кушбеги () — начальник военной ставки или лагеря.
 Кушбеги () — организатор охоты у правителей в средневековых государствах Средней Азии.
 Кушбеги () — титул командующего войском Кокандского ханства, присваиваемый при военных походах и войнах.
 Кушбеги () — титул начальника северной части Хивинского ханства.

Ссылки